Nicolas Barré peut désigner :
 Nicolas Barré (1621-1686), prêtre et fondateur de la Communauté des Sœurs de l'Enfant-Jésus, a été béatifié en 1999 ;
 Nicolas Barré (),  pilote du navire de l'explorateur Nicolas Durand de Villegagnon pour la mise en place de la colonie de la France antarctique au Brésil.